La  kufiyya palestina (en àrab كوفية, kūfiyya) és un turbant tradicional àrab (kufiyya) en forma de mocador quadrat de cotó.

El turbant és utilitzat principalment pels homes àrabs , però també per altre gent per a protegir el cap de la llum directa del sol o la boca i els ulls contra la pols i la sorra.

El mocador ha estat un accessori de moda als Estats Units, Japó i altres països occidentals des de finals de la dècada de 1980. En els últims temps, el mocador a s'ha utilitzat com a símbol polític, per exemple durant les manifestacions contra l'ocupació israeliana de Palestina .

Disseny 

La base del turbant és un mocador quadrat blanc amb patrons incrustats d'un color diferent i sovint decorat amb franges. Està fet de llana , lli o cotó. El turbant pot ser dur i senzill o fi i de preu elevat. S'enrotlla de diverses maneres al cap, però sovint es plega diagonalment i s'aguanta amb un agal (akal), un tipus de fuet en forma d'una corda negra que es dobla al voltant del cap. La mocador també es pot acoblar al voltant del cap si necessiteu una millor protecció.

La mocador es presenta en diversos colors. Els patrons blancs i negres són més populars a l'Orient Mitjà, mentre que els vermells i els blancs s'utilitzen més comunament a Jordània i als estats de Pèrsia de Pèrsia.

Símbol nacional palestí 
Juntament amb la creixent Identitat Nacional Palestina dels anys vuitanta, també hi havia la necessitat de crear símbols nacionals palestins. El mocador àrab kefije, utilitzada per molts grups àrabs i musulmans, va ser usat com a símbol. Els mateixos palestins l'anomenen amb el seu nom àrab kefije, però a alguns països d'Europa, especialment a Escandinàvia, s'anomena "mocador palestí". Això es va produir malgrat que la mocador va ser utilitzat per altres grups de àrabs molt abans del moviment nacional palestí.

La raó que el kefije àrab ha estat anomenat "mocadors palestí" per radicals pro-palestins i d'esquerres és probablement un desig de mostrar que els àrabs palestins tenen la seva pròpia cultura i tradició diferent de l'àrab. El canvi de nom també es pot interpretar com a part d'una campanya política per reduir la legitimitat de l'estat d'Israel a la zona, ja que el mocador també és comú a Israel, a Judea i a Samaria .

La popularitat dels "mocadors palestins" als països nòrdics es va iniciar als anys vuitanta a Copenhaguen i es va estendre a Noruega, Suècia i Finlàndia. A Europa, el mocador és popular en cercles polítics d'esquerres .

Producció a Palestina 

Avui, aquest símbol de la identitat palestina, és en gran part fabricat a la Xina importat que és d'on s'importa la majoria. Amb la creixent popularitat de la mocador en els anys 2000, els fabricants xinesos van entrar al mercat, portant als palestins fora del negoci. Durant cinc dècades, Yasser Herbawi havia estat l'únic fabricant palestí de keffiyehs. La fàbrica tèxtil Herbawi té 16 màquines. El 1990, totes les 16 màquines estaven funcionant, fent 750 keffiyah per dia. El 2010, només funcionaven 2 màquines, fabricant només 300 keffiyah per setmana. A diferència dels fets a la Xina, Herbawi utilitza 100% cotó. El fill de Yasser Herbawi, Izzat, va reclamar la importància de produir el símbol palestí a Palestina manifestant: "el keffiyah és una tradició palestina i s'ha de fabricar a Palestina".

Vegeu també 
 Sudra jueva
 Turbant
 Agal (lligadura)

Referències 

Palestina